Освальдо Лара (, род. 13 июля 1955 года, Гавана) — кубинский спринтер, участник Олимпийских игр 1980 года в Москве, где занял пятое место на дистанции 100 м и восьмое на дистанции 200 м.

Занял первое место на играх «Дружба-84», организованных социалистическими странами как альтернатива Олимпийским играм 1984 года в Лос-Анджелесе.

Достижения

Ссылки 
 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Бегуны на короткие дистанции Кубы
Победители соревнований «Дружба-84»